4-й международный Венецианский кинофестиваль проходил с 10 по 31 августа 1936 года. С этого года впервые избирается международное жюри

Жюри 
 Джузеппе Вольпи (Председатель)(Италия)
 Нэвилл Керни (Великобритания)
 Освальд Лених (Германия)
 Карл Мельцер (Германия)
 Рышард Ордынский (Польша)
 Луис Виллани (Венгрия)
 Эмиль Вюийермо (Франция)
 Луиджи Фредди (Италия)
 Марио Громо (Италия)
 Антонио Мараини (Италия)
 Джакомо Паолуччи де Кальболи (Италия)
 Филиппо Сакки (Италия)
 Оттавио Крозе (Италия)

Фильмы конкурсной программы

Австрия 
 Силуэты / Silhouetten, фильм Вальтера Райша
 В солнечном сиянии / Im Sonnenschein, фильм Кармине Галлоне
 Маня Валевска / Manja Valewska, фильм Йозефа Ровенского
 Тени прошого / Schatten der Vergangenheit, фильм Вернера Хохбаума
 Поющая молодость / Singende Jugend, фильм Макса Нойфельда (Австрия—Нидерланды)

Бельгия 
 Трезвон (иной перевод — «Куранты») / Les Carillons, док. фильм Анри Сторка (к/м)
 Остров Пасхи / L’Ile de Pâques, док. фильм Анри Сторка (1935, к/м)

Великобритания 
 Любимый бродяга / The Beloved Vagabond, фильм Кёртиса Бернхардта (в титрах — Курт Бернхардт)
 Роза Тюдоров / Tudor Rose, фильм Роберта Стивенсона
 Человек, который умел творить чудеса / The Man Who Could Work Miracles, фильм Лотара Мендеса
 Мистер Скрудж / Scrooge, фильм Генри Эдвардса (1935)
 Разбойничья симфония (иной перевод — «Симфония грабителей») / The Robber Symphony, фильм Фридриха Фехера (1935)
 Призрак едет на Запад / The Ghost Goes West, фильм Рене Клера (1935)
 Одинокая женщина / A Woman Alone, фильм Юджина Френке
 Кардинал / The Cardinal (1936) — фильм Синклера Хилла
 Кого боги любят / Whom the Gods Love (1936) — фильм Бэйзила Дина
 Танец радуги / Rainbow Dance, пр-во «Гаспарколор», реж. Лен Лай (к/м, цв.)
 Ночная почта / Night Mail, режиссёры Гарри Уотт и Бэйзил Райт (к/м)
 Шахта / The Mine, пр-во «Джи Би инстракшнл», док. фильм режиссёра Д. Б. Холмса (к/м)
 Средневековая деревня / Medieval Village, пр-во «Джи Би инстракшнл» (к/м)
 Лондонские посетители / The London Visitors, пр-во «Джи Би инстракшнл» (к/м)
 Великий Крестовый поход / The Great Crusade, пр-во «Патэ пикчерс» (к/м)
 Прекрасная креолка / The Beautiful Creole, пр-во «Джи Пи Оу филм юнит», реж. Лен Лай (к/м, цв.)
 Бессмертный лебедь / The Immortal Swan, док., пр-во «Иммортал син продакшнз», реж. Эдвард Нахимов (к/м, цв.)

Венгрия 
 Новый хозяин (иной перевод — «Новый владелец») / Az új földesúr, фильм Белы Гаала
 Жаворонок / Pacsirta (нем. — Wo die Lerche singt), фильм Карела Ламача (совместное венгеро-немецко-швейцарское пр-во)
 Я это сделал / Én voltam, фильм Артура Бардоса
 Будапешт, город купален / Budapest, ville des bains, пр-во «Мадьяр фильм» (к/м)

Германия 
 Аве Мария / Ave Maria, фильм Йоханнеса Римана
 Заключительный аккорд / Schlußakkord, фильм Детлефа Сирка
 Предатель (иной перевод — «Изменник») / Verräter, фильм Карла Риттера
 Нищий студент / Der Bettelstudent, фильм Георга Якоби
 Траумулус / Traumulus, фильм Карла Фрёлиха
 Император Калифорнии / Der Kaiser von Kalifornien, фильм Луиса Тренкера
 Лошадиный рай / Das Paradies der Pferde, (к/м)
 Берлинские олимпиады / Olimpiadi di Berlino, (к/м)
 Металл неба / Metall des Himmels, док. фильм Вальтера Руттмана (к/м)
 Тонущее море / Ein Meer versinkt (к/м)
 Камера едет вслед / Die Kamera färt mit (к/м)
 Юность мира / Jugend der Welt, док. фильм Ганса Вайдемана (к/м)
 Сельские ремёсла / Handwerk im Dorf (к/м, науч.-поп.)
 Рабы наших... / Fische unserer… (к/м)

Нидерланды 
 Каучук / Rubber, фильм режиссёров Герарда Рюттена и Иоганна Меестера
 Юные сердца / Jonge Harten, режиссёр А. Ван дер Линден (к/м)
 Ноктюрн Шопена / Notturno di Chopin (к/м)
 В Гааге / Den Haag (к/м)
 Заимодавец / Clear Lender, фильм режиссёров Генка Альсема и Гайларда Фриссена (к/м)

Египет 
 Повесть о Ведаде / وداد / Wedad, фильм Фрица Крампа

Индия 
 Бессмертный свет (иной перевод — «Бессмертное пламя») / Amar Jyoti, фильм В. Шантарама

Испания 
 Чёрная Клара / Morena Clara, фильм Флориана Рея

Италия 
 Балерина / Ballerine, фильм Густава Махаты
 Барышня Бард / La damigella di Bard, фильм Марио Маттоли
 Кавалерия / Cavalleria, фильм Гоффредо Алессандрини
 Белый эскадрон / Sentinelle di bronzo, фильм Аугусто Дженины
 13 человек и пушка / Tredici uomini e un cannone, фильм Джоваккино Форцано
 Дорога героев / Il Cammino degli eroi (к/м)
 Взгляд в глубину моря / Uno squardo al fond (к/м)
 Прелюдия Сципиона / Preludio a Scipione (к/м)
 Помпеи / Pompei, фильм Джорджо Феррони (к/м)

Польша 
 Полесье / Polesie, фильм режиссёров Максимилиана Эммера и Иржи Малиньяка (к/м)
 Буря / Burza, пр-во студии «Авангард» (к/м)

Соединённые Штаты Америки 
 Король уходит / The King Steps Out, фильм Джозефа фон Штернберга
 Повесть о Луи Пастере / The Story of Louis Pasteur, фильм Уильяма Дитерле
 Плавучий театр / Show Boat, фильм Джеймса Уэйла
 Тропинка одинокой сосны / The Trail of the Lonesome Pine, фильм Генри Хэтэуэя
 Белый ангел / The White Angel, фильм Уильяма Дитерле
 Сан-Франциско / San Francisco, фильм В. С. Ван Дайка
 Мистер Дидс переезжает в город / Mr. Deeds Goes to Town, фильм Фрэнка Капры
 Великий Зигфелд / The Great Ziegfeld, фильм Роберта З. Леонарда
 Мария Шотландская / Mary of Scotland, фильм Джона Форда
 Время для любви / Time for Love, мультфильм Дэйва Флейшера (1935) (к/м)
 Ноктюрн для метрополитена / Metropolitan Nocturno, фильм Ли Джесона (1935) (к/м)
 Дансинг на Луне / Dancing on the Moon, анимационный фильм Дэйва Флейшера (1935) (к/м)
 Кто убил старину Робина? / Who Killed Cock Robin?, пр-во «Уолт Дисней», мультфильм Дэвида Хэнда (1935) (к/м)
 Три котёнка-беспризорника / Three Orphan Kittens, пр-во «Уолт Дисней», мультфильм Дэвида Хэнда (1935) (к/м)
 На льду / On Ice, пр-во «Уолт Дисней», мультфильм Бена Шарпстина (1935) (к/м)
 Хроника / The Chronicle, пр-во «Фокс Мувитон» (к/м)
 Дети в башмаке / The Kids in the Shoe, пр-во «Парамаунт», мультфильм Дэйва Флейшера (к/м)
 Плуг, который вспахал целину / The Plow That Broke the Plains, пр-во «Уолт Дисней», фильм Паре Лоренца (к/м)
 Стереоскопия / Stereoscopies (к/м)

Франция 
 Майерлинг / Mayerling, фильм Анатоля Литвака
 Роман обманщика / Confessions of a Cheat, фильм Саша Гитри
 Зов тишины / L’appel du silence, фильм Леона Пуарье
 Героическая кермесса / La Kermesse héroïque, фильм Жака Фейдера
 Анна-Мария / Anne-Marie, фильм Раймона Бернара
 Вооружённая стража / Veille d’armes, фильм Марселя Л’Эрбье (1935)
 Нежный враг / La Tendre Ennemie, фильм Макса Офюльса
 Путешествие в небо / Voyage dans le ciel, фильм Жана Пенлеве (к/м)
 Девушка в саду / Jeune fille au jardin, фильм Дмитрия Кирсанова (1935) (к/м)
 Дискобол / Discobole, фильм "Этьена Лаллье (к/м)
 Детский уголок / Le Coin des enfants, фильм режиссёров Эмиля Виллермоца и Марселя Л’Эрбье (1935) (к/м)

Чехословакия 
 Яношик / Jánošík, фильм Мартина Фрича
 Мариша / Maryša, фильм Йозефа Ровенского (1935)
 Гротески / Grotesky (к/м)
 Пражский град / Prazski Hrad (к/м)

Швейцария 
 Симфония воды / Symphonie de l’eau (к/м)

Награды 
 Кубок Муссолини за лучший иностранный фильм: Император Калифорнии, фильм Луиса Тренкера
 Кубок Муссолини за лучший итальянский фильм: Белый эскадрон, фильм Аугусто Дженины
 Кубок Вольпи
 Лучший актёр: Пол Муни, фильм Повесть о Луи Пастере
 Лучшая актриса: Аннабелла, фильм Вооружённая стража

 Кубки:
 Лучшая анимация: Кто убил старину Робина? (США), пр-во «Уолт Дисней», мультфильм Дэвида Хэнда (к/м)
 Цветной фильм: Тропинка одинокой сосны (США), реж. Генри Хэтэуэй
 Лучший музыкальный фильм: Заключительный аккорд (Германия), реж. Детлеф Сирк
 Лучший социально-политический фильм: Дорога героев (Италия, к/м)
 Лучший документальный фильм: Юность мира (Германия), реж. Ганс Вайдеман (к/м)
 Лучший научно-популярный фильм: Взгляд в глубину моря (Италия) (к/м)
 Лучший режиссёр: Жак Фейдер (Франция), фильм Героическая кермесса
 Лучшая Кинематография: оператор Мутц Гринбаум, фильм Роза Тюдоров

 Специальные медали:
 Аве Мария (Германия), фильм Йоханнеса Риманна
 Предатель (иной перевод — «Изменник», Германия), фильм Карла Риттера
 Детский уголок (Франция), фильм Эмиля Виллермоца и Марселя Л’Эрбье (к/м)
 В солнечном сиянии (Австрия), фильм Кармине Галлоне
 Мариша (Чехословакия), фильм Йозефа Ровенски
 Жаворонок (Венгрия-Германия-Швейцария), фильм Карела Ламача
 Ноктюрн для метрополитена (США), фильм Ли Джейсона (к/м)
 Мистер Дидс переезжает в город (США), фильм Фрэнка Капры
 Мария Шотландская (США), фильм Джона Форда
 Полесье (Польша), фильм режиссёров Максимилиана Эммера и Иржи Малиньяка (к/м)
 Помпеи (Италия), фильм Джорджо Феррони (к/м)
 Мистер Скрудж (Великобритания), фильм Генри Эдвардса
 Шахта (Великобритания), док. фильм режиссёра Д. Б. Холмса (к/м)
 Разбойничья симфония (иной перевод — «Симфония грабителей») (Великобритания), ''фильм Фридриха Фехера

Примечания

Ссылки 
 Венецианская Кинопремия 1936 года в базе IMDB 
 Венецианская Кинопремия 1936 года в базе Kinopoisk.ru

Август 1936 года
1936 год в Италии
Кинофестивали 1936 года